El Chiriquí Occidente es un equipo de fútbol de Panamá que juega en la Copa Rommel Fernández, la tercera liga de fútbol más importante del país.

Historia 
Fue fundado en el año 2010 en la ciudad de Puerto Armuelles en la provincia de Chiriquí como un iniciativa del la FEPAFUT para expandir la cantidad de equipos en el segundo nivel y promover el fútbol en el país par la temporada 2010/11.

Es uno de los muchos equipos que representan a la provincia de Chiriquí a nivel profesional en Panamá.

Referencias

Enlaces externos 
 weltfussbararchiv.com 
 soccerway.com
 
 soccerpunter.com

Equipos de fútbol de Panamá
Equipos de fútbol fundados en 2010
Panamá en 2010